Captive peut faire référence à :

Cinéma 
 Captive (), film américain de Clarence Brown, sorti en 1932 ;
 , titre original de Héroïne, film franco-britannique de Paul Mayersberg, sorti en 1986 ;
 , drame américain de Roger Cardinal, sorti en 1998 ;
 , titre anglais de , drame historique argentin de Gastón Biraben, sorti en 2003 ;
 Captive, film franco-philippin de Brillante Mendoza, sorti en 2012 ;
 Captive, drame américain de Jerry Jameson, sorti en 2015 ;
 , film britannique d'Angela Pope, sorti en 1994 ;
 Captives (), film canadien d'Atom Egoyan, sorti en 2014.

Télévision 
 Captive, série télévisée documentaire américaine réalisée en 2016 ;
 Captive (), série télévisée canado-américaine, adaptation du roman homonyme de Margaret Atwood, diffusée pour la première fois en 2017.

Autres 

 Captive, jeu vidéo américain édité par Mindscape, sorti en 1990 ;
 Captive, société, d'un certain type, dans le domaine de l'assurance.

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre